Tischendorf bezeichnet:

 Tischendorf (Auma-Weidatal), Ortsteil der Gemeinde Auma-Weidatal im Landkreis Greiz in Thüringen
 (48425) Tischendorf, Asteroid des Hauptgürtels

Tischendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Tischendorf (* 1934), deutscher Ringer
 Angelika von Tischendorf (1858–1917), deutsche Malerin
 Bert Tischendorf (* 1979), deutscher Schauspieler
 Caren Tischendorf (* 1969), deutsche Mathematikerin  
 Ekkehard Tischendorf (* 1976), deutscher Maler
 Fridtjof Tischendorf (* 1997), norwegischer Snowboarder
 Fritz Tischendorf (* 1891), deutscher Maler
 Gerhard Tischendorf (1927–2007), deutscher Mineraloge und Geochemiker
 Johannes von Tischendorf (1850–1923), deutscher Jurist
 Klaus Tischendorf (* 1962), deutscher Politiker (Die Linke)
 Konstantin von Tischendorf (1815–1874), deutscher Theologe
 Paul Andreas von Tischendorf (1847–1914), deutscher Diplomat 
 Philipp Tischendorf (* 1988), deutscher Eiskunstläufer
 Siegmund Tischendorf (* 1954), österreichischer Schauspieler

Siehe auch:
 Codex Tischendorfianus
 Fragmenta Tischendorfiana
 Teschendorf
 Titschendorf